Příjmení Sacharov má více nositelů:

 Andrej Dmitrijevič Sacharov (1921 – 1989), ruský jaderný fyzik, disident, nositel Nobelovy ceny míru
 Andrej Nikolajevič Sacharov (* 1930), ruský historik, medievalista
 Igor Konstantinovič Sacharov (1912 – 1977), ruský voják, emigrant první emigrační vlny, nositel Záslužného řádu Německého orla

Ruská příjmení